Сила́нтьєв — українське та російське прізвище. Відомі носії:
 Силантьєв Денис Олегович — український плавець, призер Олімпійських ігор.
 Силантьєв Іван Матвійович — Герой Радянського Союзу.
 Силантьєв Ігор Ігорович — український футболіст, нападник.
 Силантьєв Костянтин Васильович — співак (бас). Народний артист УРСР.
 Силантьєв Микола Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Силантьєв Михайло:
 Силантьєв Михайло Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Силантьєв Михайло Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Силантьєв Олександр
 Силантьєв Олександр Павлович — повний кавалер ордена Слави.
 Силантьєв Олександр Петрович — маршал авіації, депутат Верховної Ради УРСР. Герой Радянського Союзу.
 Силантьєв Юрій Васильович (1919—1983) — радянський диригент, скрипаль і композитор. Народний артист СРСР (1975).
Російські прізвища
Українські прізвища